Urner steht für:

 die Einwohner des Kantons Uri

Personen:
 Anna Barbara Urner geb. Welti (1760–1803), Schweizer Lyrikerin
 Hans Urner (1901–1986), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Hildegard Urner-Astholz (1905–2001), Schweizer Kunsthistorikerin und Autorin
 Klaus Urner (* 1942), Schweizer Historiker
 Maren Urner (* 1984), Neurowissenschaftlerin und Journalistin
 Milton Urner (1839–1926), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch: